Seznam guvernerjev Misisipija.

Guvernerji Teritorija, 1798–1817

Guvernerji države Mississipi, 1820–danes 

'Opombe:
(a) David Holmes je bil postavljen kot prvi državni guverner 7. oktobra 1817, toda  Misisipi je postal uradno država šele 10. decembra 1817.
(b) Umrl med mandatom, nadomestil ga namestnik guvernerja.
(c) Odstopil, nadomestil ga namestnik guvernerja.
(d) Charles Clark so fizično odstranili iz pisarne Zvezne sile.
(e) Benjamin G. Humphreys je bil fizično odstranjen iz pisarne na ukaz vojaškega poveljnika Misisipija.

Misisipi